Чу́хлинская — топонимы в России:

 Чу́хлинская — прежнее (до 1918 года) название железнодорожной платформы Чу́хлинка Горьковского направления МЖД в Рязанском районе Москвы.
 Чухлинская — деревня в Аларском районе Иркутской области.

См. также 
 Чухлинка